Esporte Clube Costeira é uma agremiação esportiva de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 25 de maio de 1960.

História
Criado na ilha do Viana, na vizinha Niterói, por funcionários do estaleiro da Cia. Costeira de Navegação Marítima, o Costeira disputou diversos campeonatos promovidos pela Liga Desportiva de Niterói.

Se transfere para São Gonçalo, após vencer a Segunda Divisão Estadual (zona do interior) em 1980 e abandonar o profissionalismo, muito dispendioso para a sua realidade financeira.

Retorna apenas em 2002, na Terceira Divisão de Profissionais. Classifica-se em segundo em seu grupo e chega à fase seguinte, na qual é eliminado ao ficar em terceiro em uma chave que classificou apenas o primeiro colocado Artsul Futebol Clube.

No ano seguinte, foi convidado a disputar a Segunda Divisão, mas não alcançou um bom desempenho. É eliminado precocemente na primeira fase ao ficar em segundo em uma chave com três equipes.

Licenciou-se após essa disputa, culminando numa posterior desfiliação pela FFERJ, devido a seis anos de inatividade. Suas cores são azul e branco.

Títulos
 Torneio Dr. Cláudio Medeiros: 1976
 Campeonato Carioca da Segunda Divisão - Interior: 1980

VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Campeonato Brasileiro
Copa do Brasil
Clubes brasileiros de futebol

Esporte de São Gonçalo (Rio de Janeiro)
Clubes de futebol fundados em 1960
Fundações no Brasil em 1960